Дмитрий Кулагин
 Кулагин, Дмитрий Андреевич (род. 1992) — российский баскетболист.
 Кулагин, Дмитрий Владимирович (род. 1968) — российский политик, председатель Законодательного Собрания Оренбургской области в 2006-2011 годах, вице-губернатор Оренбургской области.